Окота има више значења:

 Окота, Ла Таберна (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Окота (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Окота (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику